Новый Кипчак — название населённых пунктов в России:

 Новый Кипчак — деревня в Альшеевском районе Башкортостана.
 Новый Кипчак — прежнее название исчезнувшего села Чикаренко в Белогорском районе Крыма.